YNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norway House (Manitoba) (Canada)